De udvalgte kan henvise til:

 De Udvalgte – en roman skrevet af Marianne Curley
 De udvalgte (dokumentarfilm) – en dansk dokumentarfilm fra 2013 af Katrine Philp
 De udvalgte (tv-serie) – en dansk tv-serie sendt på DR